Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Brad Pearce e Byron Talbot che hanno battuto in finale Guy Forget e Henri Leconte 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Libor Pimek (primo turno)

 Shelby Cannon /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)
 Mike Briggs /  Trevor Kronemann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1992
ATP Tour 1992